Alondra se puede referir a:

 Alondra (persona), dicho de la persona que se levanta muy temprano y que se acuesta muy pronto.
 Alaudidae,  aves de esta familia cuyo nombre común es alondras:
 Alondra común (Alauda arvensis).
 Alondra ricotí o de Dupont (Chersophilus duponti).

Nombre 
 Alondra, nombre de pila.
 Alondra (1964-), cantante mexicana.
Alondra Bentley, cantante española.
Alondra de la Parra, directora de orquesta mexicana.

Televisión 
 Alondra (1995), telenovela mexicana.
 Alondra (1989), telenovela venezolana.

Plural: Alondras 
 Alondras Club de Fútbol, de España.